Koenraad I van Auxerre (+ ca. 863), graaf van Auxerre (859-863)
 Koenraad I van Franken (ca. 881-918), hertog van Franken (906-911), koning van Oost-Francië (911-918)
 Koenraad I van Genève (930-963), graaf van Genève
 Koenraad I van Zwaben (ca. 940-997), hertog van Zwaben (983-997)
 Koenraad I van Karinthië (ca. 975-1011), hertog van Karinthië (1004-1011)
 Koenraad I van Beieren (ca. 1020-1055), hertog van Beieren (1049-1053)
 Koenraad I van Bohemen (ca. 1035-1092), hertog van Moravië-Znojmo (1054-1092) en Bohemen (1092)
 Koenraad I van Luxemburg (ca. 1040-1086), graaf van Luxemburg (1059-1086)
 Koenraad I van Württemberg (+1110), heer van Wirtemberg (1083?-1110)
 Koenraad I van Raabs, burggraaf van Neurenberg (1105-1143)
 Koenraad I van Meranië (+1159), hertog van Meranië (1153-1159)
 Koenraad I van Zähringen (ca. 1090-1152), hertog van Zähringen (1122-1152) en Bourgondië (1127-1152)
 Koenraad van Mazovië (ca. 1187-1247), hertog van Mazovië (1194-1247), groothertog van Polen (1229-1232, 1241-1243)
 Koenraad I van Neurenberg (ca. 1186-1261), graaf van Zollern (1200-1218), burggraaf van Neurenberg (1218-1261)
 Koenraad I van Thüringen (ca. 1206-1240), grootmeester van de Duitse Orde (1239-1240)
 Koenraad I van Glogau (+1274), hertog van Glogau (1251-1274)
 Koenraad I van Brandenburg (ca. 1240-1304), mede-markgraaf van Brandenburg-Stendal (1266-1304)
 Koenraad I van Oels (ca. 1292-1366), hertog van Oels